Mandula ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey Mandula (* 1941), US-amerikanischer Physiker
 Petra Mandula (* 1978), ungarische Tennisspielerin